SE, Se eller se kan referere til:
 Litra SE - en model s-togssæt.
 Se, at gøre brug af synssans.
 Se (musikinstrument), et kinesisk musikinstrument
 Grundstoffet Selen.
 SE (energiselskab), et dansk energiselskab.
 SE (postdistrikt), et postdistrikt i London
 SE-selskab, en europæisk selskabsform.
 ISO 639-1 sprogkode for nordsamisk
 .se, Sveriges nationale domænenavn